Sistema de valorização de resíduos como o próprio nome indica, pretende reutilizar os resíduos que de outra forma teriam como destino aterros sanitários.

A crescente procura de matérias primas, aliado ao facto do aumento exponencial de resíduos sólidos urbanos (RSU's) veio trazer um novo impulso à questão de valorização dos RSU's, diminuindo assim o recurso aos aterros sanitários.

Apesar de ser o modo mais fácil, e a curto prazo o mais barato processo de eliminar os RSU's das urbes, os problemas inerentes a um aterro sanitário são imensos. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, aliadas a uma legislação que imponha gradualmente à industria produtora de bens a obrigatoriedade de os seus produtos finais serem passivos de reciclagem, é já possível proceder à valorização da quase totalidade de resíduos, de uma forma cada vez mais auto-sustentável.

Objectivos principais 
 Maximização da recuperação e valorização dos resíduos produzidos
 Utilização dos aterros e incineração unicamente como recurso final para resíduos últimos, previamente sujeitos a tratamento, cujos tratamentos sejam extremamente dispendiosos ou não passíveis de aproveitamento perante a tecnologia actual.

Resíduos sólidos